Haus der Musik (Haslach im Kinzigtal), een concertzaal in Haslach im Kinzigtal, Baden Württemberg, Duitsland
 Haus der Musik (Innsbruck), een concertzaal, studiopodium en oefenruimte van het Tiroler Landeskonservatorium vanaf circa 2018
 Haus der Musik (Regensburg), een theater met studio en café in Regensburg, Beieren, Duitsland
 Haus der Musik (Stuttgart), museum in Stuttgart, onderdeel van het Landesmuseum Württemberg
 Haus der Musik (Wenen), een museum in Wenen, Oostenrijk